Маунтин Вилиџ има више значења:
 Маунтин Вилиџ (Аљаска)
 Маунтин Вилиџ (Колорадо)